Employee of the Month – film del 2004 diretto da Mitch Rouse
Impiegato del mese (Employee of the Month) – film del 2006 diretto da Greg Coolidge